Aalborg (gemeente), een gemeente in de Deense regio Noord-Jutland
Aalborg (stad), een havenstad in Denemarken
Aalborg BK, een Deense sportclub
Bisdom Aalborg, een bisdom in Denemarken